Die 20. Karate-Weltmeisterschaft fand 2010 in Belgrad, Serbien statt.

Medaillen

Männer

Damen

Medaillenspiegel

Weblinks 
 http://www.wkf.net/
 First WUKO and IAKF World Championships
 Results

2010
Sportveranstaltung 2010
Sportveranstaltung in Belgrad
Karate (Serbien)